Carlos Vargas puede referirse a:

 Carlos Vargas Moreno (1979- ), presentador y activisa LGBT de Colombia.
 Carlos Vargas Tenorio (1999- ), futbolista mexicano.